Guðjónsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Árni Guðjónsson, musicien islandais, ancien membre du groupe Of Monsters and Men ;
 Bjarni Guðjónsson (né en 1979), footballeur islandais ;
  (né en 1968), acteur islandais ;
  (né en 1947), psychologue islandais ;
  (né en 1972), entrepreneur islandais ;
  (né en 1937), footballeur islandais ;
  (né en 1969), footballeur islandais ;
 Joey Guðjónsson (né en 1980), footballeur islandais ;
 Snorri Steinn Guðjónsson (né en 1981), handballeur islandais ;
 Þórður Guðjónsson (né en 1973), footballeur islandais.

Notes et références

Voir aussi